Glenville kan syfta på följande platser:

Irland 

 Glenville (ort i Irland), Munster, County Cork,

USA 

 Glenville (ort i USA, North Carolina), Jackson County, 
 Glenville, West Virginia, countyhuvudort, Gilmer County, 
 Glenville (ort i USA, Connecticut), Fairfield County, 
 Glenville, Minnesota, ort, Freeborn County, 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar